

Шатура — село в Ніжинському районі Чернігівської області

Шатура — місто в Московській області
 Міське поселення Шатура — муніципальне утворення в Московській області
 Шатура — станція Казанського напрямку Московської залізниці

Див. також 
 Шатурторф (значення)